Сергино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 35 км к юго-востоку от города Остров и в 6 км к юго-востоку от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 18 жителей.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)